Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2021 probíhala v druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Wiener Stadthalle nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Kubot se rozhodl turnaje neúčastnit. Spoluhráčem Mela se stal Chorvat Ivan Dodig a prohráli v prvním kole na raketách Lopéze a Tsitsipase.

Prohraný zápas první kola představoval pro domácího 40letého Jürgena Melzere poslední zápas kariéry. Do soutěže nastoupil po boku Alexandera Zvereva a nestačili na turnajové trojky Peerse s Poláškem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále za 78 minut zdolal druhý nasazený americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisburyho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2 a oplatili jim tam tři porážky se všech tří dosavadních duelů, včetně dvou z roku 2021. Oba šampioni a obhájci finálové účasti si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali devatenáctou společnou trofej, respektive třetí v probíhající sezóně. Cabal vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour, pro Faraha to bylo devaténácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finále)
  John Peers /  Filip Polášek (semifinále) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2021
ATP Tour 2021